Алберто Карера Торес има више значења:

 Алберто Карера Торес (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Алберто Карера Торес (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алберто Карера Торес (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алберто Карера Торес, Ла Рана (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику